Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Drenthe.

Aa en Hunze

Assen

Borger-Odoorn

Coevorden

Emmen

Hoogeveen

Meppel

Midden-Drenthe

Noordenveld

Tynaarlo

Westerveld

De Wolden

Drenthe
Politiek in Drenthe